Бармен (фильм) — несколько одноимённых фильмов.

Фильм 
 «Бармен» (2004) — манга и одноимённое аниме по ней.
 «Бармен» (2015) — российский фильм.
 «Бармен из „Золотого якоря“» (1986) — художественный фильм режиссёра Виктора Живолуба; детектив по сценарию Ярослава Филиппова.
 См. также